Полибий — древнегреческий историк, государственный деятель и военачальник.
 Полибий — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.

См. также 
 Полиб (значения)